EKO Cobra () — антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии. 

Подразделение не является частью австрийской федеральной полиции, а находится непосредственно под контролем австрийского Федерального министерства внутренних дел.

История 
Einsatzkommando Cobra, ранее известная как GEK (Gendarmerieeinsatzkommando), была создана в 1978 году, в первую очередь для защиты еврейских иммигрантов от нападения групп палестинских боевиков, и как в ответ на теракт на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.  Её главный офис находится в Винер-Нойштадт, с филиалами в Граце, Линце и Инсбруке.

Федеральное министерство внутренних дел изменило название этого подразделения из GEK к EKO Cobra в 2002 году.
Кобра была внутренним кодовым названием этого подразделения специальных операций. 
EKO Cobra является хорошо подготовленным антитеррористическим специальным подразделением.

Вооружение и снаряжение 

 Пистолеты — Glock 17, Glock 18;
 Пистолеты-пулемёты — MP5A3, MP7, Steyr TMP;
 Штурмовые винтовки — Steyr AUG;
 Снайперские винтовки — SSG69;
 Дробовики — Remington 870, Franchi SPAS-12, HK M512;
 Гранатомёты — HK-69;
 Тактический фонарь;
 Бронежилет;
 Шлем.

WEGA 
Столица Австрии, Вена, имеет свою собственную антитеррористическую группу — WEGA ().

Галерея

См также 
 Подразделения специального назначения

Примечания

Источники 

 Официальный сайт 
 Неофициальный сайт 
 EKO Cobra на сайте ShadowSpear.com 

Полицейские спецподразделения
Полиция Австрии
Организации, основанные в 1978 году